Wladimir Beloussow ist der Name folgender Personen:

* Wladimir Pawlowitsch Beloussow (* 1946), sowjetischer Skispringer
 Wladimir Wladimirowitsch Beloussow (1907–1990), sowjetischer Geowissenschaftler